Седрик Пиолин је освојио турнир. У финалу је победио Доминика Хрбатија резултатом 6:4, 7:6(7:3), 7:6(8:6).

Носиоци 

  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Густаво Киртен (прво коло)
  Магнус Норман (друго коло)
  Николас Лапенти (прво коло)
  Марсело Риос (прво коло)
  Томас Енквист (друго коло)
  Тим Хенман (друго коло)
  'Седрик Пиолин (победник)
|
  Алекс Коређа ''(четвртфинале) 
  Грег Руседски ''(прво коло) 
  Јунес ел Ајнауи ''(прво коло) 
  Алберт Коста ''(четвртфинале) 
  Томи Хас ''(прво коло) 
  Марк Филипусис ''(прво коло) 
  Маријано Забалета ''(друго коло) 
  Штефан Коубек ''(прво коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2000.
Монте Карло мастерс – појединачно